Caradrina apatetica är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Püngeler 1914. Caradrina apatetica ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
apatetica